Penyengat (Tanjungpinang Kota), een plaats in Indonesië
Penyengat (Sungai Apit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing